Alexander von Bunge (1803-1890), botaniste allemand de la Baltique, sujet de l'Empire russe.
 Bettina Bunge (1963-), joueuse de tennis allemande.
 Delfina Bunge (1881-1952), écrivain et poétesse argentine.
 Hans Bunge (1919-1990), écrivain allemand.
 Mario Bunge (1919–2020), philosophe des sciences argentin.
 Nicolas Bunge (1823-1895), homme politique russe.
 William Bunge (1928-2013), géographe américain.

Entreprise 
 Bunge Limited, entreprise de négoce américaine.
Patronyme anglais